Sportclub Wissenschaft steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Wissenschaft Halle, Sportclub der Sportvereinigung Wissenschaft in Halle (Saale)
 SC Wissenschaft DHfK Leipzig, Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig, siehe SC DHfK Leipzig